Квалификациите за Европейско първенство по футбол през 2024 г. са серия от мачове за определяне на 24-те участници във финалния турнир на Евро 2024. Те се провеждат от 23 март 2023 г. до 26 март 2024 г. на 2 етапа: групи и плейофи.

Турнирът по групи се провежда от 23 март до 21 ноември 2023 г. и класира 20 отбора – първите два от всяка от 10-те групи.

Плейофите се играят през март 2024 г. Те са свързани с Лигата на нациите на УЕФА 2022/23. В тях участват по 4 отбора от първите 3 европейски лиги. Те се разпределят по двойки и чрез директно елиминиране излъчват победител от плейофа на лигата. Така се определят останалите 3 участника във финалния турнир на Евро 2024. Домакинът  се класира директно за финалния турнир, а на 20 септември УЕФА потвърди, че  не е допусната до участие в турнира поради наказанието си от УЕФА и ФИФА вследствие на руското нападение над Украйна.

Отбори 
53 отбора в УЕФА получават право на участие в квалификациите за финалния турнир на Евро 2024.

Отборите са разпределени в 6 урни според общата турнирна таблица от груповия етап на Лигата на нациите на УЕФА 2022/23. Четирите отбора от финалния етап на Лигата на нациите на УЕФА 2022/23 са разположени в отделна урна и поставени в групи с по 5 отбора.

Формат на турнира

Групов етап 
Основният квалификационен процес започва през март 2023 г., веднага след Световното първенство по футбол през 2022 г. и приключва през ноември 2023 г. Форматът е основно същият, въпреки че само 20 от 24 места за финалния турнир се определят в основния процес на подбора и остават 3 места, които допълнително ще се определят. 53-те членове са разделени в 10 квалификационни групи след завършването на груповия етап на Лигата на нациите на УЕФА (седем групи от пет отбора и три групи от шест отбора, като за четиримата финалисти в Лигата на нациите на УЕФА се гарантира място в групи от пет отбора). Първите 2 отбора от всяка група се класират за Евро 2024. Квалификационните срещи се провеждат в прозорци на националните първенства, състоящи се от два мача през март, юни, септември, октомври и ноември 2023 г.

Критерии 
Ако два или повече отбора имат еднакъв брой точки в груповите срещи, тогава се прилагат следните критерии:

 Най-много точки в мачовете между тези отбори;
 Най-голямата голова разлика в мачовете между тези отбори;
 Най-голям брой голове в мачовете между тези отбори;
 Ако след прилагане на критериите от 1 до 3 има отбори, чиито места не могат да бъдат еднозначно определени, критерии 1 до 3 отново се прилагат към мачовете на тези отбори, за да се определи тяхното крайно място. Ако тази процедура не доведе до решение, се прилагат критерии 5 до 11;
 Най-голямата голова разлика във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой голове във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой голове на чужд терен (като гост) във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой победи във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой победи на чужд терен (като гост) във всички мачове от груповата фаза;
 Класацията на УЕФА за феърплей (1 точка за един жълт картон, 3 точки за червен картон в резултат на два жълти картона, 3 точки за директен червен картон, 4 точки за жълт картон, последван от директен червен картон);
 Класиране на отборите в Лигата на нациите на УЕФА.

Етап на плейофите 
В плейофите, които се провеждат през март 2024 г., участват 12 отбора, на които се дава втори шанс за класиране за Евро 2024. Те се избират според представянето им в Лигата на нациите на УЕФА. Разделят се в три клона, всеки от които съдържа 4 отбора и излъчва по един от тях за финалния турнир чрез групиране по двойки и директна елиминация.

Общото класиране на всички отбори в Лигата на нациите 2022/23 е разделено на 4 части от горе надолу: лиги А, B, C и D. Първите три лиги имат свой собствен клон (игрови път), ако поне четири отбора от тази лига не са преминали основната квалификация за Евро 2024. Победителите в групите от Лигата на нациите автоматично получават правото за игровия път на своята лига. Ако победителите в групите вече са се класирали в класическата групова фаза, те се заменят от следващите най-добри отбори от същата лига. Ако обаче няма достатъчно отбори в една и съща лига, победителите в групата ще бъдат заменени от следващия най-добър отбор в общото класиране (от следващата низходяща лига). Този процес гарантира, че победителите в групите няма да могат да се срещнат с отбори от по-висока лига. Ако дадена лига има по-малко от 4 отбора, които все още не са се класирали, то техните места се заемат първо от най-добре представилите се отбори от Лига D (ако вече не са се класирали) и едва впоследствие идват отборите на база тяхното класиране в Лигата на нациите на УЕФА 2022/23. Победителите от Лиги B и C не могат да се срещнат с отбори от по-висшестоящи лиги.

Във всеки клон на плейофите се играят по два полуфинала и един финал. За полуфиналите първият класиран отбор по рейтинг е домакин на четвъртия, а вторият е домакин на третия класиран отбор. Домакинът на финала се решава чрез теглене на жребий между победителите в полуфиналите. Трите победители във финалите на плейофите се присъединяват към Германия и 20-те отбора, които вече са се класирали за Евро 2024.

Определяне местата на отборите 
За да се определи общото класиране, резултатите от мачовете с отбор, който заема шесто място в групата, не се вземат предвид и позициите се определят по следните критерии:

 Място в групата;
 Най-много точки;
 Голова разлика;
 Най-много отбелязани голове;
 Най-много отбелязани голове на чужд терен (като гост);
 Най-голям брой победи;
 Най-голям брой победи на чужд терен (като гост);
 Класацията на УЕФА за феърплей (1 точка за един жълт картон, 3 точки за червен картон в резултат на два жълти картона, 3 точки за директен червен картон, 4 точки за жълт картон, последван от директен червен картон);
 Класиране на отборите в Лигата на нациите на УЕФА.

Разписание 
По-долу е даден график за квалификациите за Евро 2024.

Жребий 
Жребият за груповата фаза на квалификационния турнир за Евро 2024 се провежда на 9 октомври 2022 г. във Фестхале във Франкфурт на Майн, Германия. Подреждането на отборите за жребия е на базата на цялостното класиране в Лигата на нациите на УЕФА за 2022/23 г. В допълнение към условието, че четирима финалисти в Лигата на нациите на УЕФА са гарантирани да бъдат в групи от пет отбора (така че да имат прозорци в плейофите на Лигата на нациите), по време на процедурата за теглене има още следните ограничения:
 По политически причини отборите на следните държави не могат да попаднат в една група: Армения и Азербайджан, Беларус и Украйна, Гибралтар и Испания, Косово и Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия.
 Беларус, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарьорските острови, Финландия са определени като страни с висок или среден риск от тежки климатични условия. Затова повече от два отбора от тези страни не могат да влязат в една група. В същото време Фарьорските острови и Исландия са определени за местата с най-голяма вероятност от неблагоприятни метеорологични условия и за тях има още ограничения за календара: те не могат да играят на своя терен през март и ноември, а графикът за другите отбори е съставен така че, по възможност да играят възможно най-малко домакински мачове през март и ноември.
 За да се балансират разстоянията, изминати от отборите за мачовете един с друг, в една група може да попадне не повече от една двойка отбори от тези страни (футболни асоциации), за които съществува голямо разстояние за придвижване в сравнение с други страни: за Азербайджан – пътувания до Гибралтар, Исландия и Португалия; за Исландия – до Армения, Кипър, Грузия и Израел (също и Армения, но тя вече е в същата урна с Исландия); за Казахстан – до Андора, Англия, Франция, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Малта, Португалия, Северна Ирландия, Уелс и Шотландия (също и Фарьорските острови, но те вече са в една и съща урна с Казахстан).

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Плейофи 
Отборите, които не се класират за финалния турнир чрез груповата фаза, имат възможност да се класират чрез плейофите. За първите три лиги (дивизии) в Лигата на нациите на УЕФА е определено по едно от трите останали места за Евро 2024. Четири отбора от всяка лига, които все още не са се класирали за финалите на Европейското първенство, се състезават в плейофите на своята лига, които се играят през юни 2024 г. Местата за плейофи първо се разпределят за всеки победител в група от турнира на Лигата на нациите, а ако отборът вече се е класирал за финалите на Европейското първенство, тогава мястото му отива при следващия най-добър отбор в лигата. Ако дадена лига (дивизия) има по-малко от 4 отбори, които още не са се класирали за европейското първенство, то свободните места получават най-добрите отбори от по-долна лигата, от тези, които не са се класирали за Европейското първенство и не са получили (според правилата по-горе) места в плейофите на собствената си лига.

Плейофите са в по един мач. Домакин за полуфиналните плейофи е отборът с по-добро класиране в лигите, а за финалните се определя чрез жребий.

Източници 

Европейско първенство по футбол 2024